Ла-Шез — кантон во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Ла-Шез — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Ла-Шез — коммуна во Франции, департамент Об